Curador (direito) 
 Curador (artes) 

Desambiguações de artes